Der German Darts Grand Prix 2019 war die dritte Austragung des gleichnamigen Ranglistenturniers und wurde in diesem Jahr zum dritten Mal als drittes Turnier der European Darts Tour 2019 im Rahmen der PDC Pro Tour 2019 ausgetragen. Austragungsort war wie im letzten Jahr das Zenith in München.

Den Sieg sicherte sich der Titelverteidiger Michael van Gerwen aus den Niederlanden, welcher im Finale den Australier Simon Whitlock mit 8:3 legs bezwang.

Format 

Das Turnier wurde im K.-o.-System ausgetragen. In den ersten fünf Runden wurde im Modus best of 11 legs, im Halbfinale im Modus best of 13 legs und im Finale im Modus best of 15 legs gespielt.

Preisgeld 

Beim Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeld ausgeschüttet.

Teilnehmer 

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Peter Wright
  Mensur Suljović
  Rob Cross
  Adrian Lewis
  James Wade
  Michael Smith
  Jonny Clayton
  Max Hopp
  Joe Cullen
  Daryl Gurney
  Dave Chisnall
  Simon Whitlock
  Darren Webster
  Danny Noppert

Sieger des UK Qualifier
  Keegan Brown
  Ricky Evans
  Alan Norris
  Glen Durrant
  Stephen Bunting
  Steve Beaton
  Nathan Derry
  Chris Dobey
  Ritchie Edhouse
  Kyle Anderson
  Josh Payne
  Ted Evetts
  Mark Barilli
  Ross Smith
  Arron Monk
  Mark Wilson
  Brendan Dolan
  Jamie Hughes

Sieger des European Qualifier
  Kim Huybrechts
  Krzysztof Ratajski
  Gabriel Clemens
  Christo Reyes
  Martin Schindler

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Michael Rasztovits
  Diogo Portela

Sieger des Host Nation Qualifier
  Michael Hurtz
  Kevin Münch
  Marko Puls
  Dragutin Horvat
  Jyhan Artut

Nordic & Baltic Qualifier
  Magnus Caris

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Weblinks 

 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Dartwettbewerb in München
Freimann